De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2022 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2022. De race werd verreden op 3 april 2022 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Tatsuki Suzuki werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2022
Argentinië